Сва́дебные обря́ды — система обрядов, закрепляющих брачный союз и происходящих до, во время и после свадебной церемонии.

 Азербайджанский свадебный обряд
 Башкирские свадебные обряды
 Гагаузские свадебные обряды
 Еврейские свадебные обряды (Еврейская свадьба)
 Казахские свадебные обряды
 Русские свадебные обряды
 Украинские свадебные обряды

Примечания 

Традиции
Брак